Фёдор Шульц:
 
 Шульц, Фёдор Богданович (1820—1880) — российский военный моряк, контр-адмирал.